Formula 2 – sezona 2020. je bila 4. sezona FIA Formula 2 prvenstva koju je organizirala Međunarodna automobilistička federacija. Sezona je počela na Red Bull Ringu na trkačem vikendu između 3. i 5. srpnja, a završila je na Sakhiru 6. prosinca. Naslov prvaka kod vozača je osvojio Mick Schumacher, dok je Prema Racing osvojila momčadski naslov.

Vozači i momčadi

Promjene u Formuli 2
Promjene unutar Formule 2

  Giuliano Alesi: Trident → BWT HWA Racelab
  Louis Delétraz: Carlin → Charouz Racing System
  Sean Gelael: Prema Racing → DAMS
  Luca Ghiotto: UNI-Virtuosi Racing → Hitech Grand Prix
  Callum Ilott: Sauber Junior Team by Charouz → UNI-Virtuosi Racing
  Nobuharu Matsushita: Carlin → MP Motorsport
  Nikita Mazepin: ART Grand Prix → Hitech Grand Prix
  Marino Sato: Campos Racing → Trident
  Roy Nissany: Campos Racing → Trident

Došli u Formulu 2

  Marcus Armstrong: Formula 3 → ART Grand Prix
  Jehan Daruvala: Formula 3 → Carlin
  Felipe Drugovich: Formula 3 → MP Motorsport
  Christian Lundgaard: Formula 3 → ART Grand Prix
  Artjom Markelov: Super Formula → HWA Racelab
  Pedro Piquet: Formula 3 → Charouz Racing System
  Guilherme Samaia: EuroFormula Open → Campos Racing
  Robert Švarcman: Formula 3 → Prema Racing
  Daniel Ticktum: Super Formula → DAMS
  Yuki Tsunoda: Formula 3 → Carlin

Otišli iz Formule 2 prije početka sezone

  Tatiana Calderón: BWT Arden → Super Formula
  Juan Manuel Correa: Sauber Junior Team by Charouz → pauzirao 2020. zbog ozlijede
  Jordan King: MP Motorsport → FIA World Endurance Championship
  Nicholas Latifi: DAMS → Formula 1
  Mahaveer Raghunathan: MP Motorsport → ?
  Sérgio Sette Câmara: DAMS → Formula 1 (test vozač)
  Nyck de Vries: ART Grand Prix → Formula E

Kalendar

Sažetak sezone
Četvrta sezona Formule 2 trebala je početi 21. ožujka na stazi Sakhir, no nakon što je ranije objavljeno kako se utrka Formule 1 u Bahreinu odgađa zbog pandemije koronavirusa, potvrđeno je da ni utrka nižih kategorija, Formule 2 i Formule 3, također neće biti.

Umjesto u Bahreinu, nova sezona Formule 2 započela je u Austriji, a Ferrarijev junior Callum Ilott stigao je do svoje prve pobjede u Formuli 2 na glavnoj utrci 4. srpnja na Red Bull Ringu nakon starta s trećeg mjesta. Njegov momčadski kolega Guanyu Zhou vodio je utrku nakon starta s pole positiona, no tehnički problemi bacili su ga na začelje. Marcus Armstrong briljirao je u debiju u F2 – stigao je do drugog mjesta nakon starta s 13. pozicije, a podij je upotpunio još jedan debitant, prošlogodišnji Formula 3 prvak Robert Švarcman. Sutradan na sprint utrci, debitant Felipe Drugovich uspio je obraniti pole position i stići do svoje prve pobjede u Formuli 2. Drugo mjesto pripalo je Louisu Deletrazu, a prvi podij osvojio je Williamsov junior Dan Ticktum. Drugovich je zahvaljujući osmom mjestu u prvoj utrci, sprint utrku na Red Bull Rindu krenuo s pole positiona i tu je priliku iskoristio maksimalno. Unatoč tome što je morao preživjeti čak tri restarta nakon safety cara, ni u jednom trenutku nije ispustio vodstvo. Ticktum je osvojio svoj prvi podij u Formuli 2 nakon starta s četvrtog mjesta, no dijelom je mogao zahvaliti i tehničkim problemima na ART-u Marcusa Armstronga. Novozelanđanin je nastavio debitantski vikend u odličnom tempu, te sa sedmog mjesta probio se do trećeg već u prvom krugu, no u kasnijem dijelu utrke izgubio je snagu i stao pored staze. Odlične plasmane ponovo su ostvarili Robert Švarcman i Christian Lundgaard četvrtim i petim mjestom, a iza njih je završio Nobuharu Matsushita nakon sjajne obrane od napada Micka Schumachera koji je nakon greške u prvoj utrci, sedmim mjestom uzeo prve bodove u sezoni. Nakon prvog trkaćeg vikenda i dvije utrke, Callum Ilott je bio vodeći s 27 bodova, četiri boda ispred Roberta Švarcmana, te šest ispred Felipea Drugovicha.

Dva sata nakon planiranog početka krenula je treća utrka Formule 2, također na Red Bull Ringu 11. srpnja, a pobjeda je na kraju pripala debitantu Robertu Švarcmanu. Još jedan Ferrarijev junior stigao je do pobjede nakon sjajne vožnje, ali i tehničkih problema s team radijom Yukija Tsunode, koji su Japanca koštali nekoliko pozicija nakon zaustavljanja u boksu i onemogućili mu da uzme prvu pobjedu nakon starta s pole positiona. Treće mjesto osvojio je Guanyu Zhou, a četvrti je završio Mick Schumacher kojem je malo nedostajalo da Kinezu oduzme posljednju stepenicu podija. Christian Lundgaard uzeo je pobjedu na sprint utrci 12. srpnja, te tako postao četvrti različiti pobjednik u F2 ove sezone. Dan Ticktum, koji je startao s najbolje pozicije, završio je drugi dok je Lundgaardov momčadski kolega, Marcus Armstrong, došao do treće pozicije. Nakon četiri utrke, Robert Švarcman je bio vodeći s 48 bodova, ispred Christiana Lundgaarda i Calluma Ilotta, koji su skupili 43 boda.

Vodeći čovjek prvenstva Robert Švarcman postao je prvi višestruki pobjednik ovogodišnje sezone nakon pobjede na glavnoj utrci na Hungaroringu 18. srpnja. Švarcman je startao s 11. mjesta, no zahvaljujući obrnutoj strategiji sa startom na tvrđim gumama, stigao je u cilj s 15 sekundi prednosti ispred drugoplasiranog. Ista strategija omogućila je još jednom Rusu sjajan plasman – Nikita Mazepin osvojio je svoj prvi podij u F2 nakon starta sa 16. mjesta. Treće mjesto pripalo je Švarcmanovom timskom kolegi Micku Schumacheru. Iskusni Talijan Luca Ghiotto uspio je izdržati sprint utrku bez promjene guma i sa samo četiri desetinke prednosti ispred Calluma Ilotta, stigao je do svoje prve ovosezonske pobjede te prve pobjede za novu momčad Hitech. Ilott je nakon starta s pole positiona vodio, no odlučio je promijeniti gume. Uspio je nadoknaditi 25 sekundi u odnosu na Ghiotta nakon boksa, no na kraju mu je ponestalo vremena. Treće mjesto pripalo je Micku Schumacheru drugi dan zaredom u netipičnoj sprint utrci gdje samo pobjednik i desetoplasirani Giuliano Alesi nisu mijenjali gume. Nakon šest utrka, Robert Švarcman povećao je svoju prednost na 18 bodova prednosti ispred drugoplasiranog Calluma Ilotta, i čak 38 bodova prednosti ispred trećeplasiranog Christiana Lundgaarda, koji ovaj vikend nije osvoji niti jedan bod.

Nikita Mazepin je uzeo svoju prvu pobjedu u F2 na glavnoj utrci na Silverstoneu 1. kolovoza. Iza njega se smjestio Guanyu Zhou, koji je u drugom stintu napravio sjajan posao te obrnutom strategijom došao do postolja. Treće mjesto je uzeo Yuki Tsunoda, koji je u zadnjem krugu prešao Christiana Lundgaarda. Dan Ticktum stigao je do prve pobjede u Formuli 2 na sprint utrci u Velikoj Britaniji, postavši time sedmi različiti pobjednik u osam utrka. Christian Lundgaard iskoristio je prolazak kroz boksove sa safety carom zbog incidenta uoči startno-ciljnog pravca promjenom guma na kraju utrke i sa svježim gumama stigao na samo tri desetinke do pobjednika u cilju. Louis Delétraz osvojio je svoj drugi ovosezonski podij trećim mjestom. Nakon osam utrka, Švarcman je zadržao vodstvo s 81 bodom, ispred Calluma Ilotta s 73 boda i Christiana Lundgaarda s 69 bodova.

Callum Ilott stigao je do druge ovosezonske pobjede na glavnoj utrci Formule 2 na VN 70. obljetnice Formule 1 na Silverstoneu. Ferrarijev junior iz UNI-Virtuosija stigao je do uvjerljive pobjede nakon starta s pole positiona i time preuzeo vodstvo u ukupnom poretku. Christian Lundgaard uspio je doći do drugog mjesta u cilju unatoč lošem startu, a treće mjesto također je pripalo onome tko je s njega startao, Jacku Aitkenu. Četvrto mjesto pripalo je prošlotjednom pobjedniku glavne utrke Nikiti Mazepinu nakon sjajne vožnje s obrnutom strategijom koja mu donijela napredak od tri pozicije u odnosu na start, dok je za četiri pozicije u cilju napredovao petoplasirani Louis Delétraz. Yuki Tsunoda stigao je do pobjede na sprint utrci, dok je Mick Schumacher osvojio drugo mjesto. Jack Aitken je i sprint utrku završio na trećem mjestu, ovoga puta startavši sa šeste pozicije.

Nobuharu Matsushita stigao je prve ovosezonske pobjede u Formuli 2 nakon starta s 18. pozicije u glavnoj utrci s nevjerojatnom završnicom. Drugo mjesto u Barceloni pripalo je Robertu Švarcmanu. Nikita Mazepin se probio na treće mjesto, ali je zbog nepoštivanja uputa trkaćeg direktora kažnjen s 5 sekundi odmah nakon utrke, što ga je bacilo skroz na 13. mjesto. Treći je nakon kazne Mazepinau završio Guanyu Zhou. Četvrto mjesto u utrci s čak tri izlaska sigurnosnog automobila osvojio je Yuki Tsunoda, a peti je završio na početku izgledni pobjednik i vodeći u prvenstvu Callum Ilott. DAMS-ov vozač Sean Gelael se ozlijedio prilikom skoka preko visokog rubnika na glavnoj utrci, a neslužbene informacije su glasile da je slomio jedan kralježak nakon kojeg je prevezen u bolnicu. Gelael se poslije javio te potvrdio kako ima slomljen kralježak, no da se osjeća dobro i zahvalio se svima na podršci. Ipak propustio je sprint utrku u Barcelonu. Na sprint utrci Luca Ghiotto nije uspio obraniti svoj pole position, te je Felipe Drugovich odmah prešao u vodstvo, a na kraju ostvario svoju drugu pobjedu u Formuli 2. Ghiotto je završio drugi, dok je zadnju stepenicu podija zauzeo Mick Schumacher. Schumacher je imao dobru reakciju na startu, no pri ulasku u prvi zavoj, imao je mali dodir s Ghiottom i nije se uspio probiti na vrh te ga je u prvom zavoju prošao Callum Ilott. Ghiotto je u utrci zadržavao Illota i Schumachera, te Guanyua Zhoua, Yukija Tsunodu i Nobuharua Matsushitu. Ilott je u nastavku utrke izgubio poziciju od Schumachera, a isti krug i od Tsunode, dok je Zhou, braneći se od Matsushite, blokirao kotače u prvom zavoju te tako zaradio puknuće gume što je rezultiralo odlaskom u boks te padom na samo dno poretka.

Sistem bodovanja
Glavna utrka

Sprint utrka

Poredak

Vozači

Momčadi

Izvori

Vanjske poveznice
FIA Formula 2 Championship

 2020